Горњи Подградци су насељено мјесто у општини Градишка, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 2.378 становника.

Географија

Историја

Спорт 
Горњи Подградци су сједиште фудбалског клуба Слога ДИПО.

Становништво

Види још 
 Општина Градишка

Референце

Извори 
 Презентација Подградака 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Спољашње везе 

 ФК Слога ДИПО, Горњи Подградци 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Градишка
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини